Dieser Artikel enthält die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die US Open 1992 im Dameneinzel.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 

1992
Dameneinzel (Qualifikation)